Фрайштадт:

 Фрайштадт — місто в Австрії, у федеральній землі Верхня Австрія.
 Фрайштадт — округ в Австрії, у федеральній землі Верхня Австрія.
 Фрайштадт — місто в Німеччині, у федеральній землі Баварія.
 Фрайштадт — колишня назва міста Кожухув, Польща.
 Фрайштадт-ін-Вестпруссен — колишня назва міста Кіселіце, Польща.

Див. також 
 Фрайштатт
 Фрейстатт (Міссурі)